Guaira, l'une de ses graphies ou l'un de ses composés, peut désigner :

Toponymes

Guaíra : une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Guaíra : une municipalité de l'État de Paraná ;

Guairá : l'un des 17 départements du pays ;

État de La Guaira : l'un des 23 États du pays ;
 La Guaira : chef-lieu de la municipalité de Vargas dans l'État de La Guaira ;
 La Guaira : l'une des onze paroisses civiles de la municipalité de Vargas dans l'État de La Guaira.

Homonymie de toponyme